Hengelo est un village des Pays-Bas de la commune de Bronckhorst, dans la province du Gueldre.
 Hengelo est une ville des Pays-Bas de la province de Overijssel.

Homonymie de toponyme